Дріскол () — англійське прізвище. Відомі носії:
 Агнес Дріскол — американська криптограф
 Гері Дріскол — американський музикант